Károlyi Péter (16. század) birtokos
 Károlyi Péter (1543–1576) református püspök